Lernen am Projekt steht für
 ein Schulfach der Gymnasien und Weiterbildungsschulen in Basel, siehe Projektunterricht#Schweiz 
 ein Lernkonzept, siehe Learning by Doing

Siehe auch:
 Lernen am Modell